Dianella (dieren), een kevergeslacht
 Dianella (plant), een plantengeslacht